Giuseppe Zanatta (1634-1720), peintre italien ;
 Marino Zanatta (né en 1947), joueur italien de basket-ball ;
 Renan Zanatta Buiatti (né en 1990), joueur brésilien de volley-ball ;
 Stefano Zanatta (né en 1964), cycliste et directeur sportif italien.